1977 Колгейт-Палмолив Мастърс е тенис турнир на осемте най-високо класирани тенисисти за 1978 г. проведен в Медисън Скуеър Гардън, Ню Йорк, САЩ между 10 и 14 януари 1979 г.

Играчите са разпределени в две предварителни групи „А“ и „Б“. На полуфиналите играят първия от едната група срещу втория от другата.

На финала Джон Макенроу печели срещу Артър Аш първата си титла от този финален турнир за годината.

Групова фаза

Група А

Група Б

Източници 

 1978 Masters-Singles

Турнири по тенис в САЩ
Турнири по тенис на закрито
Спорт в Ню Йорк